Takayuki Seto ist der Name folgender Personen:

* Takayuki Seto (Eishockeyspieler) (* 1974), japanischer Eishockeyspieler 
 Takayuki Seto (Fußballspieler) (* 1986), japanischer Fußballspieler